Kesesi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kesesi, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kesesi, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar